USS Tallahassee je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Tallahassee (BM-10) 
 USS Tallahassee (CL-61) 
 USS Tallahassee (CL-116)

Tallahassee